Shalu (auch: Zhalu, Xalu; tib.: zha lu) bezeichnet:

das Shalu-Kloster, eines der bekanntesten Klöster des tibetischen Buddhismus
eine Schultradition des tibetischen Buddhismus, siehe Shalu-Schule
das Dorf Shalu in Samzhubzê, im Autonomen Gebiet Tibet
eine tibetische Zehntausendschaft, siehe Shalu (Tibetische Zehntausendschaft)
einen Bezirk der Stadt Taichung in der Republik China (Taiwan), siehe Shalu (Taichung)